«Дикие лебеди» — название нескольких художественных произведений.
 Дикие лебеди (сказка) — сказка Ханса Кристиана Андерсена (текст в Викитеке);
 Дикие лебеди (мультфильм) — мультфильм студии «Союзмультфильм» по сказке Андерсена;
 Дикие лебеди (фильм) — фильм киностудии Таллинфильм (1987);
 Дикие лебеди (роман) — автобиографический роман об истории Китая (автор — Юн Чжан);
 Дикие лебеди (песня) — песня из репертуара Софии Ротару;
 Дикие лебеди (аниме) — японский мультфильм 1977 года;
 Дикие лебеди (балет) — балет Елены Давидовны Кац-Чернин 2003 года;
 Дикие лебеди — песня группы Unreal, в составе альбома «Демиурги сновидений».